Biodiversity Heritage Library (BHL; ) — крупнейшая в мире онлайн цифровая библиотека с открытым доступом, хранящая историческую естественнонаучную литературу по таксономии биологии, прежде всего ботаническую и зоологическую. Щтаб-квартира консорциума находится в .
Библиотека (BHL) является одним из основных элементов при реализации проекта «Энциклопедия жизни», глобальной попытки задокументировать все 1,8 миллиона названных видов животных, растений и других форм жизни на Земле.

Библиотека была создана с целью устранения главного препятствия на пути научных исследований: отсутствия доступа к литературе по естественной истории. Такая литература необходима исследователям всего мира, в ней содержатся описания видов, профили экосистем, карты распространения, взаимозависимые наблюдения, геологические и климатические записи и многое другое. 

Ресурс хранит большой цифровой архив исторической биологической литературы, содержит более 31 миллиона страниц, отсканированных из книг, монографий и журналов. В процессе оцифровки записываются основные метаданные о сканированных объектах, но не метаданные на уровне статьи.

Тиражирование модели BHL в ряде подобных проектах в Китае, Бразилии и Австралии задокументировано как свидетельство успеха проекта по массовой оцифровки научной литературы.

История создания 
На встрече 2003 года, финансируемой , учёные заявили, что предоставление бесплатного онлайн-доступа к такой литературе значительно повысит эффективность научных исследований во всём мире.
В следующем  2004 году на симпозиуме в  было предложено создать Энциклопедию жизни и провести встречу в 2005 году «», организованной  в Музее естественной истории в Лондоне. После чего последовала встреча в  в 2006 году, в ходе которой была официально основана Biodiversity Heritage Library.

Десять крупнейших библиотек музеев естественной истории, ботанических библиотек и исследовательских институтов Великобритании и Соединенных Штатов объединились для разработки стратегии и оперативного плана по оцифровке опубликованной биологической литературы, хранящейся в их фондах, и после оцифровки этой литературы, предоставление её в открытый доступ как часть глобального «общего достояния биоразнообразия». 

Первоначально библиотека была объединением десяти ботанических библиотек, в настоящее время она насчитывает четырнадцать членов. 

Библиотеки-учредители:
 Американский музей естественной истории (Нью-Йорк)
 Филдовский музей естественной истории (Чикаго, Иллинойс)
  (Кембридж, Массачусетс)
 Библиотека Эрнста Майра (Музей сравнительной зоологии Кембридж, Массачусетс)
  (Вудс-Холе, штат Массачусетс)
 Ботанический сад Миссури (Сент-Луис, штат Миссури)
 Музей естественной истории (Лондон, Англия)
 Ботанический сад Нью-Йорка (Бронкс, Нью-Йорк)
 Королевские ботанические сады Кью (Ричмонд, Великобритания)
 Смитсоновский институт (Вашингтон)

В мае 2009 года к консорциуму добавились два новых члена:
  (Филадельфия, Пенсильвания)
 Калифорнийская академия наук (Сан-Франциско, Калифорния)

В ноябре 2011 года к консорциуму добавились два новых члена:
  (Итака, Нью-Йорк)
 Геологическая служба США (Рестон, Вирджиния)

В феврале 2013 года к консорциуму добавился один новый участник:
 Библиотека Конгресса (Вашингтон, округ Колумбия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 About the Biodiversity Heritage Library

Базы данных в Интернете
Научные сайты
Биоинформатика
Биологическая номенклатура